Râul Ariniș se poate referi la:

 Râul Ariniș, Agârcia
 Râul Ariniș, Izvorul Alb
 Râul Arinișul Mare

Vezi și 
 Râul Izvorul Arinișului

 Ariniș, sat în județul Maramureș

Toponime românești